Il singolare del torneo di tennis Countrywide Classic 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Tommy Haas che ha battuto in finale Dmitrij Tursunov  4–6, 7–5, 6–3.

Teste di serie

  Andy Roddick (quarti di finale)
  Lleyton Hewitt (primo turno)
  Fernando González (semifinali)
  Robby Ginepri (quarti di finale)

 Andre Agassi(quarti di finale)
 Tommy Haas (campione)
 Dominik Hrbatý (semifinali)
 Dmitrij Tursunov (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 2006
ATP Tour 2006